Див. 

Агнія Кузнецова: 
 Відомі представники 

 Кузнецова Агнія Олександрівна (1911—1996) — російська радянська письменниця, літератор.
 Кузнецова Агнія Євгеніївна (. 1985) — російська актриса. Сторінки зі списками однофамільців-тезок